Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013 odbyły się między 28 lipca a 4 sierpnia 2013 w Palau Sant Jordi w Barcelonie.

Minima kwalifikacyjne 
Jeśli federacja narodowa wystawia tylko jednego zawodnika w danej konkurencji, musi on wówczas spełnić tylko minimum B. Natomiast jeśli wystawiają dwóch zawodników muszą oni spełnić minimum A. Każda federacja mogła wystawić jedną sztafetę w danej konkurencji. Zawodnicy zdobywali minima kwalifikacyjne między 1 lipca 2012 a 1 lipca 2013.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013